Helle Bjerregaard – ex calciatrice danese
 Henrik Anker Bjerregaard – poeta norvegese
 Jørn Bjerregaard – ex calciatore danese
 Ritt Bjerregaard – politica danese